Faratsiho ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Faratsiho (Distrikt), ein Distrikt in der Region Vakinankaratra auf Madagaskar
 Faratsiho (Stadt), eine Stadt in der Region Vakinankaratra auf Madagaskar